Mecha puede referirse a:

 La mecha o pabilo; cuerda combustible colocada en el interior de las velas o en los mecheros utilizados para alumbrado.
 La mecha o broca; pieza metálica de corte que hace orificios en diversos materiales cuando se coloca en una herramienta mecánica, como un taladro o berbiquí.
 La mecha, lardon o albarda; cubo de tocino de cerdo usado para dar sabor a diversas recetas.
 La mecha o boalaga (Thymelaea hirsuta); planta leñosa de la familia Thymelaeaceae.
 El mecha o meka, vocablo derivado del inglés mechanical 'mecánico', y esta del japonés メカニック 'mecánico' y acortado メカ 'meka'. En ciencia ficción, vehículo de gran tamaño controlado por uno o más pilotos, que posee partes móviles tales como brazos o piernas.
 Mecha, jeroglífico egipcio.
Mecha, conjunto de hilas usadas en medicina.
 MEChA (Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlán), organización dedicada a la promoción de la historia, educación y activismo político chicano en Estados Unidos.

Enlaces externos